Kossinzewa ist der Familienname folgender Personen:

 Nadeschda Anatoljewna Kossinzewa (* 1985), russische Schachspielerin
 Tatjana Anatoljewna Kossinzewa (* 1986), russische Schachspielerin